Мироненки

 Мироненки — дворянский род Польши, единственное число — Мироненко.
 Мироненки — деревня Калинковичского района Гомельской области Белоруссии.

См. также 
Мироненко